Příjmení Wendt nosí více významných osobností:

 Albert Wendt (* 1939) – samojský spisovatel, pedagog a kulturní pracovník
 George Wendt (* 1948) – americký herec
 Joachim Wendt (* 1962) – rakouský sportovní šermíř